Advanced Composition Explorer (ACE) — запущенный NASA в рамках программы исследования Солнца и космического пространства «Эксплорер» для изучения таких видов материи, как энергетические частицы солнечного ветра, межпланетная и межзвёздная среда, а также галактическая материя. Передаваемая в реальном времени информация с ACE используется Центром космического предсказания погоды () для повышения достоверности прогнозов и предупреждения о солнечных бурях.

Автоматический спутник был запущен 25 августа 1997 года и в настоящее время находится на орбите Лиссажу вблизи точки Лагранжа L1, которая находится на прямой между Солнцем и Землёй на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от последней. Состояние космического аппарата в целом оценивается как хорошее, на борту у него достаточно топлива для поддержания орбиты до 2024 года.

Разработка и сборка космического аппарат осуществлялась Годдардским центром космического полёта () NASA.

Оборудование 

На борту космического аппарата находится 9 инструментов, которые предназначены для взятия проб различных видов ускоренных частиц, исходящих от Солнца или из галактических источников:
 Изотопный спектрометр космических лучей (, (CRIS)) — предназначен для определения изотопного состава галактических космических лучей. Он имеет достаточную чувствительность для определения изотопов вплоть до цинка (Z-30).
 Прибор для исследования солнечного ветра в реальном времени (, RTSW).
 Массовый спектрометр ионов солнечного ветра (, SWIMS) и спектрометр состава ионов солнечного ветра (, SWICS). Эти два инструмента представляют собой время-пролётные масс-анализаторы, настроенные на различные виды измерений. Они анализируют химический и изотопный состав солнечного ветра и межзвёздной среды.
 Ультранизкоэнергетический изотопный спектрометр (, ULEIS) — предназначен для измерения потока ионов, и чувствителен к ионам от гелия до никеля. Он позволяет определить состав солнечных энергетических частиц и механизм получения частицами заряда от Солнца.
 Анализатор ионного заряда солнечных энергетических частиц (, SEPICA) — по состоянию на 2008 год не функционирует из-за отказа газовых клапанов.
 Спектрометр солнечных изотопов (, SIS).
 Монитор электронов, протонов и альфа-частиц солнечного ветра (, SWEPAM).
 Монитор электронов, протонов и альфа-частиц (, EPAM).
 Магнитометр (MAG).

Литература 
 Advanced Composition Explorer // Philip's Astronomy Encyclopedia / Moore P. (ed). London, 2002. ISBN 0-540-07863-8. P. 5.

Примечания

Ссылки 
 
 

Исследование Солнца
1997 год в космонавтике
Программа «Эксплорер»
Космические телескопы
Межзвёздная среда
Астрофизика